Йо́ахим Штрайх (; ) — восточногерманский футболист, нападающий.

Игрок клубов «Ауфбау Висмар» (1957—1963), «Висмар» (1963—1967), «Ганза» (1967—1975), «Магдебург» (1975—1985) и национальной сборной ГДР (1969—1984).

Рекордсмен сборной ГДР как по количеству сыгранных матчей — 102 (с учётом 4 игр на Олимпийских играх 1972 года, признанных позже ФИФА неофициальными), так и по забитым мячам 55 (с учётом двух «олимпийских»).

Карьера

Игровая карьера 
Играл в качестве нападающего за молодёжные команды «Ауфбау Висмар» (1957—1963), затем за «Висмар» (1963—1967), а во «взрослом» футболе за «Ганзу» (1967—1975) и «Магдебург» (1975—1985).

Между 1969 и 1984 годами сыграл 102 матча за сборную Восточной Германии, забив 55 голов. Долгое время входил в FIFA Century Club, но когда организация изменила правила и игры на Олимпийских турнирах перестали учитываться, четыре из его матчей были удалены из его официальной записи FIFA, и он был исключён из списка.

Умер 16 апреля 2022 года.

Достижения 
 Обладатель Кубка ГДР (3): 1978, 1979, 1983
 Футболист года ГДР (2): 1979, 1983
 Номинант на «Золотой мяч»: 1976
 Лучший бомбардир чемпионата ГДР (4): 1977, 1979, 1981, 1983
 Лучший бомбардир в истории чемпионата ГДР: 229 голов
 Лучший бомбардир в истории «Магдебурга»: 222 гола
 Лучший бомбардир «Магдебурга» в Кубке ГДР: 27 голов
 Лучший бомбардир в истории сборной ГДР: 55 голов
 Рекордсмен сборной ГДР по количеству голов на чемпионатах мира: 2 гола
 Рекордсмен чемпионата ГДР по количеству голов в одном матче: 6 голов

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на RSSSF 

Футболисты ГДР
Игроки сборной ГДР по футболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1972 года
Футболисты года ГДР
Игроки ФК «Ганза»
Игроки ФК «Магдебург»